Змагання з паралельного слалому серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2014 відбулися 22 лютого в Роза Хутір X-Park.

Розклад 
Вказано місцевий час (UTC+4).

Результати 
Змагання розпочались о 09:15.

Кваліфікація

Раунд на вибування

Остаточний розподіл місць

Примітки